srce, mišić
 čovječje srce, organ u čovječjem tijelu.
 srce (simbol), ♥, simbol koji predstavlja ljubav, prijateljstvo...
 Sveučilišni računski centar (skraćeno: Srce), ustanova koja se bavi informacijskim i komunikacijskim tehnologijama